A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a kerékpározás férfi egyéni időfutam versenyszámát augusztus 13-án rendezték.

Végeredmény
A verseny Peking városán belül egy 47,3 km hosszúságú pályából állt.

A rövidítések jelentése a következő:
 DSQ: kizárás

 Dopping: Stefan Schumacher A és B mintája is pozitív volt, ezért utólag kizárták.

Jegyzetek

Források 

Kerékpározás a 2008. évi nyári olimpiai játékokon